Gemayel är en maronitisk släkt i Libanon, som många politiker tillhört:

Pierre Gemayel (1905–1984), grundare av Falangistpartiet 
Bashir Gemayel, president, son till Pierre Gemayel, mördad
Amine Gemayel, president, son till Pierre Gemayel
Pierre Amine Gemayel, politiker, son till Amine Gemayel. Mördad.

Libanesiska efternamn